Juegos Olímpicos de 1980 pueden referirse a:

 Juegos Olímpicos de Lake Placid 1980, XIII Juegos Olímpicos de Invierno.
 Juegos Olímpicos de Moscú 1980, XXII Juegos Olímpicos de Verano.